

Patronyme 
 Denise Nyakeru Tshisekedi (1967-), épouse de Félix Tshisekedi
 Étienne Tshisekedi (1932-2017), un des fondateurs de l’UDPS en République démocratique du Congo, plusieurs fois Premier ministre, en 1991, en 1992-1993 et en 1997 ;
 Félix Tshisekedi fils de Étienne Tshisekedi (1960-), président de la République de la RDC depuis 2019 et Président de l'Union africaine entre février 2021 et février 2022.

Voir aussi 
 Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, fondation congolaise créée en 2019 par Denise Nyakeru Tshisekedi